SKR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shakiso (Etiopia)
 skr – codice ISO 639-3 della lingua saraiki